Adam Yauch (1964-2012), conhecido pelo nome artístico MCA, rapper norte-americano integrante dos Beastie Boys.
 Music Corporation of America ou MCA Inc., corporação americana envolvida na indústria musical.
 Micro Channel architecture, barramento paralelo criado pela IBM na década de 1980.
 Mouloudia Club d'Alger, clube de futebol argelino.
 MCA, abreviatura de Manual do Comando da Aeronáutica.
 MCA - abreviatura de "Mulheres Cristãs em Ação" - Organização interna da Convenção Batista Brasileira e utilizada pelas Igrejas Batistas - uso não obrigatório.